Les planters sont les colons britanniques qui peuplèrent les provinces maritimes du Canada.
Planters est une société américaine qui produit des noix et des collations.